Blankenberg – comune tedesco
 Blankenberg – frazione del comune tedesco di Rosenthal am Rennsteig
 Blankenberg – frazione del comune tedesco di Wusterhausen/Dosse
 Blankenberg, oggi Blâmont – comune francese